Haid kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Bor (ort i Tjeckien), Plzeň,

Österrike 

 Haid, Ansfelden – en ortsdel i Ansfelden,